Courdemanche, commune française de l'Eure
 Courdemanche, commune française de la Sarthe